Hempelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Hempelmann (1878–1954), deutscher Zoologe und Hochschullehrer
 Gunter Hempelmann (* 1940), deutscher Arzt, Anästhesist und Hochschullehrer
 Heinzpeter Hempelmann (* 1954), deutscher Theologe und Philosoph
 Josef Hempelmann (1893–1967), deutscher Politiker (CDU)
 Reinhard Hempelmann (* 1953), deutscher Theologe
 Rolf Hempelmann (* 1948), deutscher Politiker (SPD)
 Wilhelm Hempelmann (1934–2019), deutscher Sänger, Entertainer und Moderator, bekannt unter seinem Künstlernamen Jan Willem